Gaetano Aronica, attore
Salvatore Aronica, calciatore